Жанадала — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанадала — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Жанадала — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Жанадала — до 2001 г. название села Шолпанкудук в Жетысайском районе Туркестанской области.